Фортсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фортсон, Дэнни (род. 1976) — американский баскетболист.
 Фортсон, Кортни (род. 1988) — американский баскетболист.
 Фортсон, Эбби Райдер (род. 2008) — американская актриса.